Emison kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Emison (berg),

USA 

 Emison (ort), Indiana, Knox County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar